Andy Capp – striscia a fumetti britannica
 Andy Capp – videogioco del 1987
 Andy Capp – serie televisiva britannica del 1988
 Andy Capp – musical di Alan Price